Il doppio del torneo di tennis Vilamoura Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Górriz e Borja Uribe-Quintana che hanno battuto in finale Simone Colombo e David Felgate 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Ricardo Acioly /  Dácio Campos (semifinali)
 Peter Svensson /  Lars-Anders Wahlgren (quarti di finale)

 Simone Colombo /  David Felgate (finale)
 Jan Apell /  Nicklas Utgren (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Vilamoura Challenger 1989